Diese Liste führt sämtliche Personenbahnhöfe und -haltepunkte in Mecklenburg-Vorpommern auf, die gegenwärtig im Regelverkehr bedient werden. Darüber hinaus werden die Art der Betriebsstelle, das Gemeindegebiet auf dem sich diese befindet, der zugehörige Verkehrsverbund, die Bedienung durch Fern-, Regional- oder S-Bahn sowie die bedienten Strecken genannt.

Aufbau 
Die Liste ist folgendermaßen aufgebaut:

 Name: Hier wird der aktuelle Name des Bahnhofs oder Haltepunkts angegeben. Auch werden in dieser Spalte sonstige Anmerkungen, die nicht aus den restlichen Spalten hervorgehen, angegeben. Dies betrifft vor allem die Betreiber.
 Bst.: Gibt die Art der Betriebsstelle wieder, also Bahnhof oder Haltepunkt.
 Gl.: Gibt die Anzahl der im Betrieb befindlichen Bahnsteiggleise an. Über eine frühere, abweichende Anzahl sowie die Frage, ob alle angegebenen Bahnsteiggleise im Regelverkehr genutzt werden, wird jedoch keine Aussage getroffen.
 Stadt / Gemeinde: Gibt die Stadt oder Gemeinde an, auf deren Gebiet die Station sich befindet.
 Lkr.: Diese Spalte führt den Landkreis beziehungsweise die kreisfreie Stadt auf, in dem sich der Halt befindet. Es wird dabei lediglich das Kürzel, wie es bei Kfz-Kennzeichen angewendet wird, verwendet. Im Einzelnen sind dies die folgenden Landkreise und kreisfreien Städte:

 Landkreis Ludwigslust-Parchim (LUP)
 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (MSE)
 Landkreis Nordwestmecklenburg (NWM)
 Landkreis Rostock (LRO)
 Landkreis Vorpommern-Greifswald (VG)
 Landkreis Vorpommern-Rügen (VR)
 Rostock (HRO)
 Schwerin (SN)
 Eröffnung: Gibt den Eröffnungszeitraum an. Die Daten beziehen sich auf die erstmalige Eröffnung des Bahnhofs an seiner heutigen Stelle. Verlegungen oder zwischenzeitliche Stilllegungen werden nicht berücksichtigt.
 VV: Der einzige mecklenburgische Verkehrsverbund mit SPNV-Integration ist der Verkehrsverbund Warnow (VVW), der sich über die Hansestadt Rostock sowie den umliegenden Landkreis Rostock erstreckt.
 Kat: Die Spalte zeigt die Bahnhofskategorie der DB Station&Service AG mit Stand vom 1. Januar 2012 an.  Bahnhöfe privater Betreiber, wie der Usedomer Bäderbahn, sind dort nicht erfasst.
 F: Fernverkehrshalt, dies trifft auf Halte der Produkte Intercity-Express und Intercity zu.
 R: Regionalverkehrshalt der Produkte Regional-Express, Regionalbahn sowie gleichartige Produkte privater Anbieter wie beispielsweise der Ostdeutschen Eisenbahn.
 S: Bahnhof der Rostocker S-Bahn.
 Strecke – Diese Spalte gibt die anliegenden Eisenbahnstrecken an. Dabei werden lediglich die Strecken genannt, die auf diesem Abschnitt noch in Betrieb sind, z. B. befinden sich die Bahnhöfe Waren (Müritz) und Neubrandenburg beide an der Mecklenburgischen Südbahn. Da diese jedoch nur von Malchow bis Waren bedient wird, entfällt eine Erwähnung bei Neubrandenburg.
 Bild – Bild der Station in ihrer Gesamtheit.

Bahnhofsübersicht

Anmerkungen

Literatur

Weblinks 

 
 
 
 

Mecklenburg-Vorpommern
!Liste